

Patronyme 

 Alma Mabel Conner, actrice américaine.
 Amanda Conner, dessinatrice de comics américaine
 Bart Conner (1958- ), gymnaste américain.
 Bruce Conner (1933- ), réalisateur américain.
 Chris Conner (1985- ), joueur de hockey sur glace.
 Chuck Conner, homme politique américain.
 Dennis Conner (1942-), marin américain.
 Fox Conner (1874-1951), un général américain.
 James Conner (1995- ), joueur de football américain.
 John Conner (1896-date inconnue), joueur de football écossais.
 Kurtis Conner (1994-), humoriste de stand-up et YouTuber canadien.
 Michael Conner (1951-), écrivain américain de science-fiction.

Toponyme 
 Conner, une municipalité des Philippines.
 Mont Conner, un mont australien.

Homonymie de toponyme